

Toponyme 

 Heubach, ville du Bade-Wurtemberg (Allemagne).

Patronyme 

 Jean Pierre Heubach (1736-1999), imprimeur-libraire suisse.
 Michael Heubach (1950-), musicien et compositeur de rock allemand.